Galgupha är ett släkte av insekter. Galgupha ingår i familjen glansskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glansskinnbaggar
Galgupha